Аль-Баттани:

 Аль-Баттани — выдающийся средневековый астроном и математик, сабий по происхождению.
 Аль-Баттани — древний крупный ударный кратер на видимой стороне Луны.